Anthony Sloet van Oldruitenborgh (1769-1853), hoveling
Anthony Sloet van Oldruitenborgh (1851-1935), burgemeester